Wannagat ist der Familienname folgender Personen:

 Detlev Wannagat (* 1958), deutscher Archäologe
 Georg Wannagat (1916–2006), deutscher Jurist, Präsident des Bundessozialgerichts
 Ulrich Wannagat (1923–2003), deutscher Chemiker